Шалахово — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Гультяевской волости.

Деревня расположена на северо-западном берегу озера Волошно или Шалахово, в 28 км к югу от города Пустошка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 301 житель.

История 
С 1995 по 2005 год деревня была административным центром ныне упразднённой Шалаховской волости.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района